Wilhelm von Brozowski ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Brozowski (General) (1852–1945), deutscher Generalmajor
 Wilhelm Fabian von Brozowski (1788–1854), deutscher Generalmajor